Habits & Contradictions è il secondo album in studio del rapper statunitense Schoolboy Q, pubblicato nel 2012.

Tracce

Collegamenti esterni